Evil Geniuses (сокращённо EG) — профессиональная мультигейминговая организация США. Одна из старейших североамериканских мультигейминговых организаций. В основном они известны своими выступлениями по Dota 2, Counter-Strike, StarCraft II и другим дисциплинам.

История 
Evil Geniuses была основана в 1999 году как Североамериканская киберспортивная организация.

На август 2011 EG входила в состав G7 Teams. 7 января 2012 года закрыто подразделение CS 1.6.

9 декабря 2014 года команду приобрёл сервис онлайн трансляций twitch.tv.

8 августа 2015 года команда по Dota 2 стали победителями The International 2015.

26 сентября 2019 года команда подтвердила свое возвращение в Counter-Strike, подписав состав NRG Esports. Evil Geniuses потрясли сцену Counter Strike: Global Offensive, выиграв свой первый крупный турнир в первый же год, им стал ESL One New York 2019.

15 апреля 2020 года Evil Geniuses распустили состав по Rainbow Six Siege и прекратили выступления в данной дисциплине.

В начале 2022 года организация внесла ряд изменений в свой состав по Counter-Strike, основным стало подписание Джейка «Stewie2K» Йипа. После первого сезона в CS:GO Stewie2k объявил о переходе из киберспортивного игрока в стримера Evil Geniuses. Его заменил Джадан HexT Постма из Канады.

Составы дивизионов 
Состав команды после 17 января 2023 года

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Достижения

Counter-Strike 1.6

Dota 2

Об игроках 
 В 2010 году киберспортивный портал HLTV.org составил список Top 20 игроков года, в котором Jordan «n0thing» Gilbert занял 11-е место.

Примечания

Ссылки 
 
 EG на facebook
 EG на YouTube

Организации по алфавиту
Профессиональные киберспортивные организации
Киберспорт в США